Mako eller Makó kan syfta på:

MAKO – ett varumärke för produkter tillverkade för Karlebo (företag)
 Makó – en stad i Ungern

Biologi
Makohaj – en hajart
Långfenad mako –  en hajart

Personer
Mako (skådespelare) (1933–2006), en japansk-amerikansk skådespelare
Mako (prinsessa) (1991–), en japansk prinsessa, äldsta dotter till Akishino